Berna steht für:

 italienischer Name von Bern, Schweiz
 Berna (Personifikation), die allegorische Verkörperung der Stadt Bern
 Berna (Olten), Schweizer Nutzfahrzeughersteller
 British Berna Motor Lorries, britischer Nutzfahrzeughersteller
 Berna Biotech, Schweizer Pharmazieunternehmen
 deutscher Name von Bierna, Polen
 (1313) Berna, ein Asteroid des Hauptgürtels
Frauen-Zeitung Berna: unabhängiges Organ für bernische Fraueninteressen (1899–1969)

Berna ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Brentano-Berna (1777–1832), deutscher Kaufmann und Abgeordneter
 Bobby Berna (* 1961), philippinischer Boxer
 Carlos Berna (* 1990), kolumbianischer Gewichtheber
 David Berna (1773–1835), deutscher Abgeordneter 
 Don Berna, Pseudonym von Diego Murillo Bejarano (* 1961), kolumbianischer Paramilitär und Drogenhändler
 Else Berna (1886–1935), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Emil Berna (1907–2000), Schweizer Kameramann 
 Georg Berna (1836–1865), deutscher Rittergutsbesitzer und Rentier
 Giovanni Giulio Gerolamo Berna (1717–1804), Schweizer Geistlicher und Bibliotheksstifter 
 Jacques Berna (1911–2000), Schweizer Psychoanalytiker
 Paul Berna (1908–1994), französischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Tell Berna (1891–1975), US-amerikanischer Leichtathlet